Wilhelm Köstinger ist der Name folgender Personen:

 Hubert Wilhelm Köstinger (Nordischer Kombinierer) (* 1914), österreichischer Skisportler 
  Willi Köstinger (1940–2014), österreichischer Skisportler